Бо́у (, ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Боу, Бриттани (род. 1988) — американская роликобежка, баскетболистка и конькобежка.
 Боу, Вальтер (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Боу, Густаво (род. 1990) — аргентинский футболист, нападающий.
 Боу, Клара (1906—1965) — американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.
 Боу, Риддик (род. 1967) — американский боксёр-профессионал.
 Боу, Томми (род. 1984) — ирландский профессиональный регбист.
 Боу, Тони (род. 1986) — испанский мототриалист.
 Боу, Эрик Аллен (род. 1964) — американский астронавт.

Географические объекты 

 Боу (район Лондона) (англ.)
 Боу (река) — река в Канаде.
 Боу (озеро) — озеро в Канаде, исток реки Боу.